Список риб Естонії включає в себе 102 види риб, які можна знайти у територіальних водах Естонії.

A 

 Abramis brama
 Acipenser oxyrinchus
 Alburnoides bipunctatus
 Alburnus alburnus 
 Alosa fallax 
 Ameiurus nebulosus
 Ammodytes tobianus 
 Anguilla anguilla 
 Aspius aspius

B 
 Ballerus ballerus 
 Barbatula barbatula 
 Belone belone 
 Blicca bjoerkna

C 
 Carassius auratus auratus
 Carassius carassius 
 Carassius gibelio 
 Chelon labrosus 
 Clupea harengus 
 Clupea harengus 
 Cobitis taenia 
 Coregonus albula 
 Coregonus lavaretus 
 Coregonus maraenoides 
 Coregonus oxyrinchus
 Coregonus peled 
 Cottus gobio 
 Cottus koshewnikowi
 Cottus poecilopus 
 Cyclopterus lumpus 
 Cyprinus carpio carpio

E 
 Enchelyopus cimbrius 
 Engraulis encrasicolus 
 Esox lucius

G 
 Gadus morhua 
 Gasterosteus aculeatus aculeatus 
 Gobio gobio
 Gobius niger
 Gobiusculus flavescens
 Gymnocephalus cernua

H 
 Hyperoplus lanceolatus
 Hypophthalmichthys molitrix
 Hypophthalmichthys nobilis

L 
 Lampetra fluviatilis
 Lampetra planeri
 Lepomis gibbosus
 Leucaspius delineatus
 Leuciscus idus
 Leuciscus leuciscus
 Limanda limanda
 Liparis liparis barbatus
 Liparis liparis liparis
 Lophius piscatorius
 Lota lota
 Lumpenus lampretaeformis

M 
 Micropterus salmoides
 Misgurnus fossilis
 Myoxocephalus scorpius

N 
 Neogobius melanostomus
 Nerophis ophidion

O 
 Oncorhynchus kisutch
 Oncorhynchus mykiss
 Osmerus eperlanus

P 
 Pelecus cultratus
 Perca fluviatilis
 Petromyzon marinus
 Pholis gunnellus
 Phoxinus phoxinus
 Platichthys flesus
 Pleuronectes platessa
 Pollachius pollachius
 Pomatoschistus microps
 Pomatoschistus minutus
 Psetta maxima
 Pungitius pungitius

R 
 Rhodeus amarus
 Rhynchocypris percnurus
 Rutilus rutilus

S 
 Salmo salar
 Salmo trutta fario
 Salmo trutta trutta
 Salvelinus fontinalis
 Sander lucioperca
 Scardinius erythrophthalmus
 Scomber scombrus
 Silurus glanis
 Spinachia spinachia
 Sprattus sprattus
 Squalius cephalus
 Squalus acanthias
 Symphodus melops
 Syngnathus typhle

T 
 Taurulus bubalis
 Thunnus thynnus
 Thymallus thymallus
 Tinca tinca
 Triglopsis quadricornis

V 
 Vimba vimba

X 
 Xiphias gladius

Z 
 Zoarces viviparus

Примітки

Література 

 Fricke, R., 2007: HELCOM Red List of threatened and declining species of fishes and lampreys of the Baltic Sea. Baltic Sea Environment Proceedings v. 109: 1-40.

Посилання 

 FAO - Fishery and Aquaculture Country Profiles - Estonia

Див. також 
 Список риб Балтійського моря

Естонія
Риби Естонії